Krasna Poljana ist der Name folgender Orte:

 Krasna Poljana (Wolnowacha), Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Ukraine
 Krasna Poljana (Tschornomorske), Rajon Tschornomorske, Autonomen Republik Krim

Siehe auch:
 Krasnaja Poljana (Begriffsklärung)